Беркут — название ряда хоккейных клубов:
 Беркут — казахстанский хоккейный клуб из города Караганда.
 Беркут — украинский хоккейный клуб из города Киева.